Halparuntijasz (Ḫalpapa-run-ti-ya-š(a)) két gurgumi uralkodó neve.

 I. Halparuntijasz
 II. Halparuntijasz

lásd még: Qalparunta